Devils Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Devils Peak, Antarktis, bergstopp,

Hongkong 

 Devils Peak (kulle i Hongkong), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar